Postharmostomum är ett släkte av plattmaskar. Postharmostomum ingår i familjen Brachylaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Postharmostomum